Koronowo (plaats), plaats in Polen
 Koronowo (gemeente), gemeente in Polen